Il doppio maschile  del torneo di tennis Canada Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Jim Grabb che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Rick Leach 6-7, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)

 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Assente
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Wayne Black /  Sébastien Lareau (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1998